Кире́евск — название населенных пунктов в России.

 Киреевск — город в Тульской области.
 Киреевск — село в Кожевниковском районе Томской области.

См. также 
 Киреев